Trepp ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Charlott Trepp (* 1962), deutsche Historikerin im Bereich Frühe Neuzeit
 Christian Trepp († 2012), Schweizer Ingenieurwissenschaftler
 Gian Trepp (* 1947), Schweizer Autor
 Gunda Trepp (* 1958), deutsche Autorin und Journalistin.
 Hans-Martin Trepp (1922–1970), Schweizer Eishockeyspieler
 Jane Trepp (* 1988), estnische Schwimmerin
 Judith Trepp (* 1941), amerikanisch-schweizerische Malerin und Bildhauerin
 Leo Trepp (1913–2010), deutsch-US-amerikanischer Rabbiner und Theologe
 Markus Trepp (1961–1994), Schweizer Schachspieler
 Willy Trepp (* 1938), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Trepper
 Treppe